Rattner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rattner (1895–1978), US-amerikanischer Maler des Expressionismus
 Henrique Rattner (1923–2011), brasilianischer Urbanist und Verfechter des Nachhaltigkeitskonzepts
 Josef Rattner (1928–2022), österreichischer Psychologe, Humanist und Autor; Pionier der Großgruppentherapie
 Steven Rattner (* 1952), US-amerikanischer Investor

Siehe auch:

 Ratner